NTW – codice vettore ICAO di Nationwide Airlines
 ntw – codice ISO 639-3 della lingua nottoway